Драфт НХЛ 1994 года прошёл в городе Хартфорд, штат Коннектикут, США 28 июня 1994 года. Команды лиги закрепили за собой права на 286 молодых хоккеистов. Из этого числа было выбрано 32 представителя бывших союзных республик СССР

Первым номером стал канадский защитник Эд Жовановски — права на него были закреплены клубом «Флорида Пантерз».

В первом раунде было выбрано 5 представителей бывших союзных республик (все пятеро — россияне). Под общим 2-м номером «Анахайм Майти Дакс» взял защитника из клуба «Крылья Советов» Олега Твердовского, под 15-м номером «Вашингтон Кэпиталз» выбрал крайнего нападающего ЦСКА Александра Харламова, 21-м «Бостон Брюинз» взял вратаря «Молота-Прикамье» Евгения Рябчикова, 23-м в «Детройт Ред Уингз» ушёл защитник ЦСКА Ян Голубовский и 25-м в «Нью-Джерси Девилз» — крайний нападающий Вадим Шарифьянов.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Известные игроки, выбранные в следующих раундах 

 Вадим Епанчинцев — 3 раунд, 55 номер, «Тампа Бэй Лайтнинг»
 Виталий Ячменёв — 3 раунд, 59 номер, «Лос-Анджелес Кингз»
 Фредрик Модин — 3 раунд, 64 номер, «Торонто Мейпл Лифс»
 Шелдон Сурей — 3 раунд, 71 номер, «Нью-Джерси Девилз»
 Крис Друри — 3 раунд, 72 номер, «Квебек Нордикс»
 Алексей Кривченков — 3 раунд, 76 номер, «Питтсбург Пингвинз»
 Крис Кларк — 3 раунд, 77 номер, «Калгари Флэймз»
 Дэвид Немировски — 4 раунд, 84 номер, «Флорида Пантерз»
 Милан Гейдук — 4 раунд, 87 номер, «Квебек Нордикс»
 Брэд Лукович — 4 раунд, 90 номер, «Нью-Йорк Айлендерс»
 Нильс Экман — 5 раунд, 107 номер, «Калгари Флэймз»
 Сергей Климентьев — 5 раунд, 121 номер, «Баффало Сейбрз»
 Марти Турко — 5 раунд, 124 номер, «Даллас Старз»
 Бэйтс Батталья — 6 раунд, 132 номер, «Анахайм Майти Дакс»
 Даниэль Альфредссон — 6 раунд, 133 номер, «Оттава Сенаторз»
 Александр Селиванов — 6 раунд, 140 номер, «Филадельфия Флайерз»
 Александр Королюк — 6 раунд, 141 номер, «Сан-Хосе Шаркс»
 Стив Плуфф — 7 раунд, 168 номер, «Баффало Сейбрз»
 Шейн Хниди — 7 раунд, 173 номер, «Баффало Сейбрз»
 Раймон Жиру — 8 раунд, 202 номер, «Филадельфия Флайерз»
 Виталий Еремеев — 9 раунд, 209 номер, «Нью-Йорк Рейнджерс»
 Тим Томас — 9 раунд, 217 номер, «Квебек Нордикс»
 Юхан Хедберг — 9 раунд, 218 номер, «Филадельфия Флайерз»
 Евгений Набоков — 9 раунд, 219 номер, «Сан-Хосе Шаркс»
 Томаш Вокоун — 9 раунд, 226 номер, «Монреаль Канадиенс»
 Йорген Йонссон — 9 раунд, 227 номер, «Калгари Флэймз»
 Джон Грэм — 9 раунд, 229 номер, «Бостон Брюинз»
 Стив Салливан — 9 раунд, 233 номер, «Нью-Джерси Девилз»
 Эрик Бултон — 9 раунд, 234 номер, «Нью-Йорк Рейнджерс»
 Рихард Зедник — 10 раунд, 249 номер, «Вашингтон Кэпиталз»
 Сергей Березин — 10 раунд, 256 номер, «Торонто Мейпл Лифс»
 Томас Хольмстрём — 10 раунд, 257 номер, «Детройт Ред Уингз»
 Сергей Тертышный — 11 раунд, 275 номер, «Вашингтон Кэпиталз»
 Ким Юнссон — 11 раунд, 286 номер, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Драфты НХЛ
НХЛ в 1994
1994
28